Цитас (, )

Персоналии 
 Цитас, Георгиос — греческий борец, призёр Олимпийских игр 1896 года.

Топонимы 
 Цитас (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом городе.